Frank Vandenbroucke – ciclista su strada belga
 Frank Vandenbroucke – politico, docente e accademico belga
 Jean-Luc Vandenbroucke – ex ciclista su strada e pistard belga